ASIO (Australian Security Intelligence Organisation) — Австралийская служба безопасности и разведки.
 ASIO (Audio Stream Input/Output) — протокол передачи данных.
 Asio (Ушастые совы) — род сов.
 Asio (Библиотека C++) — кроссплатформенная библиотека C++ с открытым исходным кодом для сетевого программирования.

en:Asio (disambiguation)